Уапака (Uapaca) — рід рослин родини Філлантові (Phyllanthaceae).

Класифікація 
Вперше описано Анрі Байоном у 1858 році.
Назва походить з малагасійської мови від назви Uapaca thouarsii «воа-пака».

Види

Галерея

Примітки

Джерела 
 Uapaca kirkiana // World Agroforestry Centre | Transforming lives and landscapes with trees — 
 PDF

Роди квіткових
Phyllanthaceae